

Patronyme 

 Alexandro Bernabei (2000-) : footballeur argentin ;
 Ercole Bernabei (1622-1687) : compositeur italien ; 
 Pier Antonio Bernabei (1567-1630) : peintre italien baroque de l'école de Parme.

Voir aussi 
 Ananteris bernabei : une espèce de scorpions de la famille des Buthidae, endémique du Brésil, et nommée ainsi en l'honneur du chercheur en biologie brésilien Tiago Nascimento Bernabé.